Außerreith ist der Name folgender Orte:

 Außerreith (Gemeinde Kirnberg), Ortsteil der Gemeinde Kirnberg an der Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Außerreith (Gemeinde Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich